Santa Fiora ima više značenja:
 Santa Fiora, Arezzo
 Santa Fiora, Grosseto